Lamborghini Huracán (код кузова — LB724) — спортивный автомобиль производства итальянской компании Lamborghini, который заменил Lamborghini Gallardo. Дебютировал на Женевском автосалоне в марте 2014 года.

История названия 
Huracán звали бога ветра древних майя, такое же имя носил боевой бык, выступавший на корридах в конце 19 века. Как и в случае с Pagani Huayra (Huayra — ещё одно ветреное божество из Южной Америки), Huracán произносится с пропуском первой буквы (то есть Уракан). Полное официальное название — Lamborghini Huracan LP 610-4. Последние четыре цифры традиционно обозначают мощность в лошадиных силах и количество ведущих колес.

Технические характеристики 

Lamborghini Huracán LP 610-4 оборудован 5,2-литровым 10-цилиндровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 610 л. с. (450 кВт) при 8,250 оборотах и 560 Нм крутящего момента при 6,500 оборотах. Сухой вес модели составляет 1,422 кг и соотношение массы к мощности равно 2.33 кг/л. с. Место прежней КПП Graziano теперь занимает семиступенчатая преселективная коробка LDF с двойным сцеплением. Разгон до 100 км/ч происходит за 3,2 сек. Максимальная скорость составляет 330 км/ч.

Модификации

Huracan RWD 
В 2015 году на автосалоне в Лос-Анджелесе была представлена новая более доступная модель Huracán RWD (LP 580-2). Главным её отличием является появление заднеприводной компоновки и как следствие уменьшение цены и веса (с 1422 кг до 1389 кг). Также небольшим внешним изменениям подверглись передний бампер и задний диффузор. Мощность двигателя была намеренно снижена с 610 л. с. до 580 л. с.

Huracán Performante 
В 2017 году на Женевском автосалоне была представлена ориентированная на трек лимитированная версия Huracán Performante (LP 640-4). Мощность атмосферного V10 довели до 640 л.с, а также была изменена аэродинамика в сторону большей прижимной силы. Автомобиль получил многие элементы экстерьера и интерьера, выполненные из углеволокна. Цена возросла до 233 000€.

Huracán EVO 
Автомобиль был представлен в 2019 году. Характеристики двигателя идентичны версии Performante. Автомобиль получил более простую аэродинамику и более мягкую, ориентированную скорее на повседневную езду подвеску. Вышел большем тиражом, чем Perfomante. Цена снизилась до 190 000€.

Huracán EVO RWD 
Версия EVO с задним приводом.

Huracan STO 
Новая, представленная в 2020 году ориентированная на трек версия. В отличие от Performante, имеет фиксированную, а не активную аэродинамику и задний привод. Производительность двигателя почти не изменилась — 640 л.с, 565Hm (640 л.с, 560Нм у Performante).

Huracan Tecnica

Технологии 
Lamborghini Huracán является первым в мире серийным автомобилем, использующим систему инерциальной навигации (LPI — Lamborghini Piattaforma Inerziale). Использование гироскопических датчиков и акселерометров позволяет осуществлять более точные измерения перемещения автомобиля, тем самым значительно увеличивается качество его управляемости.

Примечания

Ссылки 
 Huracán на официальном сайте Lamborghini

Huracán